Јабуке може бити:
Јабука, род биљака
Јабуке, насељено место у општини Даниловград
Јабуке, насељено место у општини Никшић